Sulcus (, dt. ‚Graben‘, ‚Furche‘, Plural Sulci; aber auch eine Feigenart) bezeichnet:

 Sulcus (Planetologie), in der Planetengeologie Ausdruck für parallel verlaufende Gräben und Furchen, die durch geologische Prozesse entstanden sind
 Sulcus primigenius, einen antiken Brauch, um für eine zu gründende Siedlung die erste Furche mit dem Pflug zu ziehen

Anatomie:
 allgemein eine Rinne oder Furche (vergleiche Fissur), z. B.
 an der Hirnoberfläche, wo die Sulci die Hirnwindungen (Gyri) begrenzen
 Sulcus centralis, der zwischen dem Frontal- und dem Parietallappen liegt
 Sulcus lateralis zwischen Temporal- und Parietallappen
 Sulcus parietooccipitalis, der den Occipitallappen nach vorn abgrenzt
 als Knochenrinnen, z. B.
 Sulcus carpi an der Handgelenkswurzel, siehe Handwurzelknochen
 Sulcus praeauricularis (befindet sich am oberen Beckenstück, dem Os pubis an der Facies auricularis)
 Sulcus gingivae, in der Zahnmedizin die Furche zwischen Zahn und Zahnfleisch als Formbestandteil des marginalen Parodontiums
 Sulcus coronarius des Herzens als sog. „Kranzfurche“ zwischen Vorhof und Kammer
 Sulcus nasolabialis, die Nasolabialfalte

Biologie:
 die Längsfurche von Dinoflagellaten und einiger anderer Protisten (einzelliger Eukaryoten)
 die Längsfurche der Internodien einiger Bambusarten, besonders der Gattung Phyllostachys
 eine Form der Apertur an Pollenkörnern von Pflanzen, siehe Pollen

Sulci steht für:
 Sulci, heute Sant’Antioco, eine Stadt an der Südspitze Sardiniens

Siehe auch:

 Fissur